Archypenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Oleksandr Archypenko (1887–1964), US-amerikanischer Bildhauer ukrainischer Herkunft, siehe Alexander Archipenko
 Wassyl Archypenko (* 1957), sowjetischer Hürdenläufer

Siehe auch:
 Archipenko